Лазурненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Красноярский край 
 Лазурненское сельское поселение — входит в Козульский район

Челябинская область 
 Лазурненское сельское поселение — входит в Красноармейский район